Shaver Lake (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Shaver Lake (meer), meer in de Amerikaanse staat Californië